Некра́совская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь русского поэта и писателя Николая Алексеевича Некрасова.

Россия 
 Некрасовская улица — улица во Владивостоке.
 Некрасовская улица — улица в Самаре.
 Некрасовская улица — улица в Москве.

Украина 
 Некрасовская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Улица Некрасова
 Некрасовский переулок